Артур I од Бретање (29. март 1187 – вероватно 1203) је био војвода Бретање (1196–1203), гроф Анжуја (1199–1203) и гроф Ричмонда (1199–1203).

Биографија 
Артур је син Жофроа II од Бретање и Констанце од Бретање. На престо Бретање дошао је у време владавине свог рођака Ричарда I. Након Ричардове смрти (1199) Филип Август (1180-1223) је заратио против Јована без Земље. За повод је искористио то што се Јован без Земље оженио вереницом Ига Лизињанског, вазалом француског краља. Артур је упао у Поатје и опсео замак Мирабо у коме је живела остарела краљица Елеонора. Јован га је изненада напао и заробио. Отпремио га је у замак Фалез где му се изгубио сваки траг. Артурови вазали захтевали су од енглеског краља да ослободи њиховог сизерена. Када је овај то одбио, прешли су на страну Филипа Августа.

Породично стабло

Литература 
 

Рођени 1187.
Умрли 1203.
Династија Плантагенет